Коне́чная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Конечная улица — улица в посёлке Петровский Приволжского района Казани.
Конечная улица — улица в Липецке.
 Конечная улица — улица в Твери.

Украина 
 Конечная улица — улица в Днепре.
 Конечная улица — улица в Донецке.
 Конечная улица — улица в Запорожье.
 Конечная улица — улица в Николаеве.